Кручага () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Уртадо Кручага, Альберто — святой Римско-Католической Церкви, иезуит, адвокат, социальный работник, один из самых популярных святых в Чили.
 Кручага Санта Мария, Анхель — чилийский поэт и прозаик.
 Гусман Кручага, Хуан — чилийский поэт, дипломат.